Pod ostrzałem (film 1983)
 Pod ostrzałem (film 1994)